Timirjasew ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Klimentjewitsch Timirjasew (1880–1955), sowjetischer Physiker und Philosoph
 Kliment Arkadjewitsch Timirjasew (1843–1920), russischer Biologe

Siehe auch:
  Timiryazev